Darren Collison (né en 1987), joueur de basket-ball américain ;
 Frank Collison (né en 1950), acteur américain ;
 Harry Collison (1868-1945), peintre et anthroposophe britannique ;
 Jack Collison (né en 1988), footballeur gallois ;
 Nick Collison (né en 1980), joueur de basket-ball américain.

Homonymie de patronyme